Doro est un terme pouvant faire référence à :

Toponymes 
 Doro, une localité située dans le département de Kayan au Burkina Faso
 Doro, une localité située dans le département de Pensa au Burkina Faso
 , village  et camp de réfugiés du Soudan du Sud

Autres 
 Doro, un album de la chanteuse Doro Pesch ;
 Doro, une entreprise suédoise de télécommunications ;
 l'opération Doro, pendant le conflit malien de 2012-2013.

Homonymie de localités